Haimbuch ist der Ortsname von

 Haimbuch (Mötzing), Gemarkung und ehemalige Gemeinde, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haimbuch (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haimbuch (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern